Ни́нбург (нем. Nienburg) — многозначный термин.

 Нинбург (Везер) — город в Германии, районный центр, расположен в земле Нижняя Саксония. 
 Нинбург (Зале)  — город в Германии, в земле Саксония-Анхальт.

Фамилия
 Нинбург, Евгений Александрович (1938—2006) — российский педагог и учёный.